Chaberta est un nom de genre pouvant faire référence à:
 Chabertia (nématode), un genre de nématodes de la famille des Chabertiidae
 Chabertia (plante), un genre de plantes de la famille des Rosaceae

Homonymie de genre en biologie